Quando dico che ti amo/Quando capirai – singolo di Annarita Spinaci del 1967
 Quando dico che ti amo/L'importante è essere liberi – singolo del gruppo Les Surfs del 1967
 Quando dico che ti amo – film musicale del 1967 ispirato all'omonimo brano
 Quando dico che ti amo – programma radiofonico di Radio 2